Вознесенський кафедральний собор  —  Ізюм, Харківська область
 Вознесенський кафедральний собор — Конотоп, Сумська область
 Вознесенський собор — Олександрівськ, Луганська область
 Вознесенський собор — Бобринець, Кіровоградська область
 Свято-Вознесенський собор — Білгород-Дністровський, Одеська область

Див. також 
 Вознесенська церква